О́оржак — тувинская фамилия, распространённая в Республике Тыва. Происходит от названия тувинского рода.

Известные носители:
 Ооржак, Дажы-Намчал Чыртай-оолович (1921 год — 1988 год) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Ооржак, Лориса Бюрбюевна (род. 1985 год) — российская спортсменка.
 Ооржак, Ролан Чадамбаевич (род. 1981 год) — тувинский кинорежиссёр.
 Ооржак, Шериг-оол Дизижикович (род. 1942 год) — первый президент (1992—2002), председатель Правительства Республики Тыва (2002—2007).
 Ооржак, Мерген Дадар-оолович (род. 1981 год) — депутат Государственной Думы VII созыва.
 Ооржак, Дандар-оол Кок-Хунаевич (род. 1937 год) — председатель Палаты представителей Верховного Хурала Республики Тыва.
 Ооржак, Хунаштаар-оол Сурун-оолович (1932 год — 1993 год) — тувинский певец, Народный хоомейжи Республики Тыва.
 Ооржак, Херел-оол Дажы-Намчалович (род. 1947 год) — доктор педагогических наук.
 Ооржак, Алексей Кара-оолович (род. 1952 год) — главный режиссёр Национального театра им. В. Кок-оола, заслуженный артист Республики Тыва, Народный артист Республики Тыва, заслуженный артист РФ.
 Ооржак-Чооду, Шончалай Оюн-ооловна (род. 1979 год) — тувинская певица, заслуженная артистка Республики Тыва.
 Ооржак, Маннай Намзыраевич (1892—1968) — тувинский литератор.
 Ооржак, Чанчы-Хоо Чапаажыкович (1895—1962) — тувинский литератор.